La Belle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 La Belle Township (Missouri)
 La Belle Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Belle Township